De Grand Prix-wegrace van Argentinië 1999 was de zestiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 31 oktober 1999 op het Autódromo Oscar Alfredo Gálvez in Buenos Aires, Argentinië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Argentinië